Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada (Pamplona, Navarra, España el 25 de abril de 1961) es un aristócrata y empresario español. Es poseedor del recórd Guinness por el cruce más rápido del Atlántico en una moto acuática.

Biografía 
Nacido en Pamplona, Navarra, en 1961, fue piloto de aviación y prestó servicio en el Ejército del Aire durante dos años, pero un accidente de tráfico le obligó a abandonar el mundo aeronáutico y su carrera como piloto aeronáutico. Estudió  Business Administration en Florida. Empresario del sector inmobiliario y de las telecomunicaciones, creó en 1984 TeleSat, compañía pionera en la venta de antenas parabólicas en España. En 1986 creó otra compañía pionera en la comercialización de telefonía móvil . Allvaro de Marichalar es además   Académico de número de la Real Academia de la Mar (fundada en 2005 por el oficial de la Armada José Ventura Olaguibel). 

En 30 años, ha llevado a cabo 39 expediciones marítimas, todas a bordo de embarcaciones tipo moto acuática destacando las siguientes: 
 2006: Hong Kong-Tokio (con motivo del V Centenario del nacimiento de su antepasado San Francisco Javier)
 2016: Caribe (con motivo del V Centenario del Descubrimiento de Florida y el Pacífico).Homenaje a Blas de Lezo por los 325 años de su natalicio. 
 2013: Puerto Rico-Florida
 2004:  Formentera-Odesa  (en homenaje al fundador de Odesa, el marino español de origen catalán José de Ribas)
 2002: Roma-Nueva York en 2002 (en el V Centenario del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón a América). Por esta expedición obtuvo el Récord Guinness al Cruzar el Atlántico en 17 días, 1 hora y 11 minutos. 
 2002: París-Dover-Londres, récord del mundo Primera Travesía en moto acuática, navegación en solitario
 2000: Canal de Panamá, (Puerto Colón-Isla de Contadora) travesía en solitario.
 1999:  Mallorca-Cerdeña-Mallorca-Puerto Portals-Porto Cervo-Porto Portals, Distancia 800 Millas Naúticas. 
 1999: Porto-Cervo-Puerto Portals: 400 millas naúticas sin escalas Récord del Mundo de distancia sin escalas. Tramo Mahón-Alghero: 200 millas naúticas sin escalas ni tocar costa. Récord del mundo de distancia navegada a mar abierto. 
 1994: San Sebastían-Baleares-Cadaques (Conmemoración del aniversario del Tratado de Tordesillas) Récord del mundo 2,000 millas náuticas.
 1993: Sevilla-Génova, navegación en solitario, 1350 millas naúticas, Récord del mundo. , 
 1992: Ibiza-Mallorca, Récord del mundo de distancia a mar abierto 
Actualmente se encuentra en la expedición alrededor del mundo, denominada "Primer Vuelta al Mundo", que es la primera expedición de este tipo a bordo de la embarcación más pequeña(una moto acuática), siendo la embarcación de menor eslora (2.5m) que realiza esta travesía, como tributo a la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación alrededor del mundo de  los navegantes españoles Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

En las elecciones generales españolas de 2008 encabezó la lista al Congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD) por la provincia de Soria, a la que quiere "se mime y se tenga más en cuenta", como propietario de  una finca que entra dentro del trazado del Polígono Industrial Soria II, se muestra firme detractor del proyecto. “Hay una serie de desarrollos urbanísticos programados que responden a la codicia y especulación urbanística que quieren cercar Numancia igual que lo hicieron los romanos hace 2000 años pero, esta vez, con ladrillos de uralita”, añadiendo "no es una cuestión de partidos, ya que la Junta, del PP, y el Ayuntamiento del PSOE, están involucrados por igual y los grupos ecologistas, asegura, no dicen nada, con un sospechoso silencio que parece comprado". Finalmente Álvaro de Marichalar obtiene 1106 votos, quedando sin representación parlamentaria.

El 25 de septiembre de 2010 Álvaro de Marichalar contrae matrimonio con Ekaterina Anikieva de origen ucraniano y nacionalidad rusa, celebrando el enlace en Numancia, en la iglesia que se encuentra dentro de la finca llamada Garrexo, un antiguo señorío vinculado a la familia desde hace ochocientos años. Pocos meses después  contrae matrimonio en Moscú por el rito ortodoxo. En marzo de 2013, días después del fallecimiento de su madre Concepción Sáez de Tejada, Álvaro de Marichalar se separa, declarando: «Mi esposa Katya no soporta la presión social».

El activismo político de Marichalar toma impulso  durante   la crisis abierta tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Fueron varias las ocasiones en que el aristócrata acudió a manifestaciones exigiendo la unidad de España.

El 27 de octubre de 2017 fue detenido por los Mozos de Escuadra acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad, tras enfrentarse a un grupo de agentes que le habían introducido en el Palacio de la Generalidad para evitar que tuviese un choque con manifestantes, poniendo poco después en marcha una campaña contra el cuerpo de policía catalán acusándoles de "haberle secuestrado y torturado" llegando a declarar que "Los mossos me pincharon adrenalina en los pulgares para matarme de un infarto".

En el año 2019 funda Omnia Europa, un partido que define como: “un partido político sin políticos”. No admite a personas que ocupen o hayan tenido responsabilidades en formaciones políticas.

El 26 de mayo de 2019 se incorpora a la lista de Karl Jacobi "Fuerza Ciudadana" para las elecciones municipales en Barcelona, uniéndose así a la propuesta de este para construir una isla artificial con 300000 viviendas. Posteriormente Karl Jacobi retira su candidatura alegando "serias divergencias en el ideario y principios del programa electoral" solicitando Álvaro de Marichalar posteriormente el voto a Vox para el Parlamento Europeo.

Distinciones honoríficas 
 Caballero Divisero Hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada.
Caballero Hermandad Ysabel La Católica, Capítulo de Puerto Rico.
Miembro del Explorers Club de Nueva York

Libros Publicados 

 Relato De La única Travesía Del Océano Atlántico A Bordo De Una Moto Acuática☃☃

Ascendencia 
Tercer hijo del octavo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, y de María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla. Nieto del vizconde de Eza, Luis de Marichalar y Monreal, es hermano de Jaime de Marichalar.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web propia de Álvaro de Marichalar
 Entrevista en la revista Crónica
 Encuentro digital en El Mundo
 20 Minutos
 Biografía en Hola

Aviadores de España
Deportistas de Navarra
Políticos de España de ámbito estatal
Políticos de Unión Progreso y Democracia
Políticos de España del siglo XXI
Récords Guinness
Nacidos en Pamplona
Socialités de España
Señores de Tejada